OFC Champions League 2014/2015 var den fjortonde säsongen av Oceaniens klubbmästerskap. Turneringen genomgick förändringar även denna säsongen, dubbelmöte i slutspelet ersattes nu med enkelmatcher i samma nation som gruppspelet (Fiji denna säsong). Turneringen vanns av Auckland City, som i finalen besegrade Team Wellington, båda från Nya Zeeland, med 4–3 efter straffsparksläggning då matchen slutat 1–1 efter ordinarie tid och förlängning.

Preliminär omgång

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Ranking av grupptvåor

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Källor
Officiell hemsida
Rsssf.com